Brădet se poate referi la:

Localități din România:
 Brădet, Alba
 Brădet, Bihor
 Brădet, Covasna
 Brădet, Gorj
 Brădet, Prahova
cartierul Brădet din orașul Săcele

Vezi și 
 Brădetu (dezambiguizare)
 Brad (dezambiguizare)

 Valea Brădetului (dezambiguizare)
 Râul Brădetul (dezambiguizare)

Toponime românești